Camille Cabrol – sciatrice freestyle francese
 Darío Cabrol – ex calciatore argentino
 Fernand Cabrol – teologo, monaco cristiano e abate francese